Il doppio dell'AAPT Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato in coppia con Wayne Arthurs.

Arthurs e Woodbridge hanno perso in finale 6–7 (5–7), 6–4, 6–4 contro David Macpherson e Grant Stafford.

Teste di serie
 Wayne Arthurs /  Todd Woodbridge (finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AAPT Championships 2001
ATP Tour 2001